USS Walker — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Джона Вокера (), учасника громадянської війни в США.

 USS Walker (DD-163) — ескадрений міноносець типу «Вікс». Збудований у 1918 році, затоплений у 1941 році.
 USS Walker (DD-517)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1943–1969 років. У 1969 році переданий ВМС Італії, де отримав назву «Fante (D 561)». На службі до 1977 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни